Conrad von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

* Conrad von Ahlefeldt (1705–1786), Graf und Herr auf Gut Eschelsmark und Träger des Danebrog-Ordens 
 Conrad Christoph von Ahlefeldt (1768–1853), Erb- und Gerichtsherr auf Ascheberg, Kammerherr, Land- und Obergerichtsrat in Glückstadt und Klosterpropst von Uetersen 
 Conrad Wilhelm von Ahlefeldt (1707–1791), General und Oberkriegssekretär in dänischen Diensten